Atelier de génie logiciel, ensemble de programmes informatiques
 Génie logiciel, science de génie industriel
 Génie logiciel empirique, branche du génie logiciel

Voir aussi